

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Marouan Kechrid, (1981-), est un basketteur tunisien ;
 Othman Kechrid, (1920-2021), est un homme politique tunisien ;

Homonymie
Homonymie de patronyme